Junior Eurovision Song Contest 2015 var den trettende udgave af Junior Eurovision Song Contest og fandt sted den 21. november i Arena Armeec Sofia, Sofia, Bulgarien.

Det var første gang at Bulgarien var vært ved en Eurovision-begivenhed. Den 26. januar 2015 blev det meddelt, at Bulgarien var blevet valgt til at være vært for 2015-udgaven, der var planlagt til at finde sted den 21. november 2015.

Deltagere lande 
Kroatien, Cypern og Sverige valgte at trække sig umiddelbart efter 2014-udgaven.

Albanien og Makedonien vende tilbage til konkurrence efter et års pause; Australien og Irland deltog for første gang på Junior Eurovision. Dermed deltog 17 lande.

Ifølge EBU skulle Spanien vende tilbage efter mange års fravær, men Spanien bekræftede, at de ikke ville deltage. Derudover havde Tyskland planlagt at debutere, hvilket dog heller ikke blev til noget.

Følgende lande havde udtrykt deres foreløbige interesse for deltagelse i konkurrencen og vil deltage i 2015:

Format

Logo 
På 23. juni 2015 offentliggjort EBU i samarbejde med det bulgarske tv BNT logoet for hændelsen. Fokus er en mælkebøtte med frøvil der bliver båret væk af vinden.

Ofiicielle Sang 
Den officielle sang for årets JESC er sunget af Krisia Todorova, som gav Bulgarien en andenplads sidste år sammen med Hasan and Ibrahim Ignatov.

Postcards 
De såkaldte "post kort" vises før opførelser af deltagere, være af tre teenagere, der rejser gennem Bulgarien og besøger forskellige turistattraktioner. 

De er inspireret af Selfies af hver deltager, dermed vise dem et berømt sted i deres eget land.

Værter 
Den bulgariske tv station annonceret den 21. oktober 2015 at Poli Genova, som repræsenterede Bulgarien i Eurovision Song Contest 2011, skulle være vært for 2015.

Mødested 
EBU annonceret senere på dagen at de havde modtaget bud fra to lande at være vært for konkurrencen; disse lande,Bulgarien og Malta, som sluttede på anden og fjerde steder henholdsvis i 2014. Bulgarske broadcaster BNT bekræftetpå 15. januar de fremsendte et bud at være vært for 2015 contest. De nationale tv-station for Malta, Public Broadcasting service (PBS), udtalte inden 2014 contest at de ville vært igen, hvis de vandt.

Den 26. januar 2015, blev det annonceret, at Bulgarien var blevet valgt til at være vært for 2015-udgave, som er planlagt til atfinde sted den 21. November 2015 . Det vil være første gang, at nationen vil have afholdt nogen Eurovision arrangement. I Marts 2015, blev det bekræftet, at Sofia ville være værtsby med Arena Armeec bliver vært mødested.

Deltagende lande

Resultater 

 I sangen "Dambaje" stadig er strofer på tysk fransk, makedonsk og italiensk udover Albansk, at høre.

Scoreboard

Stemmenresultat

Televoting og Juryresultat

Andre lande

Lande, der deltog i fortiden 
Aserbajdsjan, Moldova og Portugal har ikke bekræfte deltagelse og så dette land deltager ikke i 2015, da EBU ikke har skrive landene deltagelse listen.
  Aserbajdsjan
  Moldova
  Portugal

Aflyst til 2015 
For et land at være berettiget til potentielle deltagelse i Junior Eurovision Song Contest, skal det være et aktivt medlem afden Europæiske Broadcasting Union (EBU). Det er uvist, hvorvidt EBU udstede invitationer til deltagelse til alle 56 aktivemedlemmer som de gør for Eurovision Song Contest. EBU aktive medlemmer nedenfor har gjort annonceringer hilsenderes beslutninger.

Disse lande vil ikke deltage i 2015 og vende tilbage

Lande, der også vil ikke debuterede i 2015 
  - Den 3. august 2015, RTVA har bekræftet, at de ikke vil debut i 2015.

  Estland - Den 30. juli 2015, ERR har bekræftet, at de ikke vil debut i 2015.
  - YLE, finisk tv-spredningsforetagendet har annonceret at "Junior EuroSong 4 Ever" at de ikke deltager og debut i 2015.

  - Den 1. juni 2015 blev det bekræftet, at Island ikke ønsker at deltage i Junior Eurovision Song Contest 2015
  - Den 19. marts 2015 viste tjekkisk tv-station ČT, ikke ville de gøre deres debut i 2015 Contest.
  - Selv om tv-station NDR kun planlagt en debut for 2015, bekræftet det på 6. oktober at det ikke vil debut i 2015.
  - Selvom det var først interesseret i en debut på Eurovision, meddelte kanaler MTV1, at man i 2015 ikke vil tage del. Ungarn var også ikke på listen over deltagere af EBU.
  - Den 10. januar 2015, ORF har bekræftet, at de ikke vil debut i 2015.

Internationale udsendelser og stemme

Afstemninger og talspersoner 
  -  Ellie Blackwell

  Georgien -  Lizi Pop (Georgisk repraesentant i JESC 2014)
  - Valeria Drobyshevskaya
  - Vincenzo Cantiello (Italienisk viner i JESC 2014)
  -  Federica Falzon (Maltesisk repraesentant i JESC 2014)
  Montenegro -  Lejla Vulić
  - Arianna Ulivi
  - Sofia Kutsenko (Ukrainsk repraesentant i JESC 2014)

Kommentatoren i ikke detalgende lande 
  Storbritannien - Ewan Spence (Cotswold FM og Fun Kids)
  - France 2

  - Thomas Mohr (NDR)
  Wales - Ewan Spence (Radio Six International og Shore Radio)

Referencer 

2015
Begivenheder i 2015
Musik i 2015